David Suchet – attore britannico
 Louis Gabriel Suchet – generale francese
 Mélanie Suchet – pilota automobilistica ed ex sciatrice alpina francese